Sergueï Blajko, transcrit en Sergei Blazhko,  astronome soviétique.

Il a laissé son nom à :
 Blazhko (cratère), cratère lunaire
 effet Blazhko